Ziegenküppel ist der Name folgender Berge im Werra-Meißner-Kreis, Hessen:

 Ziegenküppel (Stölzinger Gebirge) (), Stölzinger Gebirge
 Ziegenküppel (Stolzhäuser Rücken) (), Stolzhäuser Rücken im Stölzinger Gebirge

Siehe auch:
 Ziegenberg
 Ziegenkopf